Arma Blanca es un grupo de rap español procedente de Elda (Alicante). En sus inicios estuvo formado por Dj Joaking (Joaquín Soria Sanchiz, DJ y en ocasiones MC), Dash (Javier Aracil Romero, MC) y Madnass (Manuel Amores González, MC), pero más adelante se unió Lom-c (Omar Silvestre Rico, MC).

Biografía 

Durante una temporada estuvieron grabando temas sueltos que no eran escuchados mucho más allá de las fronteras alicantinas, pero en el año 2003 sus canciones fueron creciendo y grabaron una maqueta llamada La Misión y comenzaron su gira con Magnatiz y, sobre todo, con Nach con el que, además de participar en su disco Poesía Difusa, dieron más de 30 conciertos, editando un DVD de la gira y ganando gran éxito en la escena del rap español. 

En el 2004 editan su primer maxi titulado: Reflexión bajo un flexo.
Finalmente, se les presentó la oportunidad y ficharon por Boa Music, editando su primer larga duración R-Evolución (2004) con colaboraciones de Nach, Dlux, LaOdysea, Dogma Crew, Chávez entre otros.

En mayo de 2007 sacaron su último trabajo titulado Autodidactas en el que colaboran Nach, All Day Green, Abram y Legendario.

Los integrantes del grupo alicantino tomaron rumbos diferentes. Dash adquiere un papel de productor (Ases Y Natos), creando y vendiendo beats y grabando discos a distintos artistas del ámbito del rap, en su estudio AsesYNatos Producciones, dejando de lado su faceta de MC, sin embargo colabora en temas como: Camino de titanes con Bambú; Decanos con Bls y Bambú en el disco Tiempo de colores; Equilibrio en la hoja con Ide y Bambú; Decadencia con Bls (también conocido como Rigor Mortis); con 05 Milímetros en su disco Grandes, en el tema Una vida en el olvido; y en En el corazón con Xenon. Es integrante de un grupo llamado Exopoetics junto a Bls y Bambú. Madnass colaboró en el disco de Cres, lanzado en 2008, titulado Reflexiones, en el tema Jamás y también en Dentelladas de El Piezas Y Jayder en el tema Es el juego. En el 2010 sale a la venta El Hombre Madnasstico, su primer LP en solitario. En 2011 colaboró con Nach en el disco Mejor que el silencio en la canción de Tú. Lom-C ha colaborado con múltiples artistas, como Carakol, Abram, Kedir, Akil Ammar, Sentoh Crónico, Sajra Tambaj, Complot y Pozo, además de haber lanzado su disco Psicomusica en 2008. Durante el 2011 publica una maqueta llamada Proyecto Renacer, la cual está disponible en formato físico. Además, es parte del grupo + Gratis, formado por éste, DobleDibo, Mc Wane, K-Sen, Bwareman, Raro Dj., Dj. Klean y Dj. Joaking. Este último llevó a cabo, aparte, un trabajo con el grupo Rockets, formado por Dj. Joaking, Bls Aka Rigor Mortis (Displomen), Tagmaster (Tagxsit) y Lesky (La Odysea).    

Tras tres años fuera del mercado, el 25 de enero de 2010, Arma Blanca vuelve a juntarse como grupo para lanzar un tema llamado Mienten en el disco Titanes de Wildtrack. Su última referencia como grupo es en el disco Proyecto Renacer de Lom-C en el tema Bolígrafos caníbales.

En marzo de 2015 el grupo anuncia que se volverá a juntar, al menos para un videoclip junto a Nach. Se desconoce si seguirán posteriormente a este proyecto de vídeo.

En enero de 2019 Nach anuncia por error en un directo en la red social Instagram que Arma Blanca sacarán nuevo disco a lo largo del año, siendo posteriormente confirmado por los miembros del grupo. 

Es entonces cuando, después de un largo periodo de inactividad como grupo en el que sus miembros decidieron lanzar varios trabajos tanto en solitario como con diferentes agrupaciones, Arma Blanca se pone en marcha y presenta su trabajo titulado "Inmortales". Este nuevo LP consta de 17 cortes, los cuales abarcan un amplio abanico de temáticas, tanto sociopolíticas como personales, desde el egotrip más puro hasta el lado más poético y comprometido. Todo en un perfecto equilibrio donde el grupo se mantiene fiel a ese sonido que les caracteriza.
Para ello han contado con las producciones de Dj Joaking y Dash Shamash y con las colaboraciones de Marga Mbande, Nach, Exopoetics, La Odysea, Comboclap Crew, Versoterismo y desde U.S.A con los afiliados de WU TANG CLAN Dom Pachino (Killarmy/Teraban) Bugsy Da God (Teraban), Napoleon (Wu Syndicate). El disco salió a la venta el 29 de noviembre de 2019

Discografía 

 La Misión (maqueta) (2003)
 Reflexión bajo un flexo (Maxi) (2003)
 R-Evolución (LP) (Boa Music, 2004)
 Autodidactas (LP) (Boa Music,  2007)
 Inmortales (LP) (Tiamat Records,  2019)

Colaboraciones 
 Nach: Poesía Difusa (2003)
 VV.AA.: Estilo Hip Hop III (2003)
 Nach: La misión (2003)
 Nach: Desde el otro lado (2004)
 VV.AA.: Estilo Hip Hop IV (2005)
 Arkangeles: Escrito en sangre (2005)
 JML: Incienso (2005)
 Nikoh E.S: Vendíos (2006)
 DJ Klean & DJ Joaking: Quid Pro Quo (2006)
 Uno más uno: Plenitud (2007)
 VV.AA.: Cultura Urbana 2007 (2007)
 Passport: Ayudaros (2007)

Véase también 
 Hip hop

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Entrevista con Arma Blanca 

Grupos de música de la Comunidad Valenciana
Raperos de la provincia de Alicante
Grupos de música de la provincia de Alicante
Grupos de música formados en 1994
Grupos de música de los años 2000
Cuartetos de música de España
Grupos de rap de España